Кленовнік — село в окрузі Пожаревац, Сербія.
 Кленовнік — село та центр общини, Вараждинська жупанія Хорватії.